Административное деление Северной Македонии включает 84 общины и город Скопье, как самостоятельную единицу местного самоуправления. Подобное деление установлено Законом о территориальной организации и местном самоуправлении, принятом в 2004 году. Северная Македония также разделяется на 8 статистических регионов: Вардарский, Восточный, Пелагонийский, Положский, Северо-Восточный, Скопский, Юго-Восточный и Юго-Западный регионы.

Общины и регионы